75-мм легка безвіткотна гармата LG 40 () — німецька легка безвідкотна гармата періоду Другої світової війни. Безвідкотна гармата розроблялася безпосередньо для озброєння повітрянодесантних військ Третього Рейху і призначалася для виконання завдань протитанкової оборони десантних підрозділів. Гармата також десантувалася з повітря парашутним способом. Уперше була застосована в ході операції «Меркурій» — повітрянодесантної операції з вторгнення на острів Крит.

Див. також 
 75-мм гірська гармата М.15 (Австро-Угорщина)
 75-мм польова гармата зразка 1897 року
 37-мм протитанкова гармата Pak 35/36
 75-мм гірська гармата Skoda M.28
 75-мм безвідкотна гармата М-20

Посилання 

  
 «Nazi 75mm Paracannon Has No Kick», April 1944 
 German 75-mm Recoilless Gun, LG 40 
 HEAVY INFANTRY WEAPONS !!!!
 7.5 cm Leichtgeschütz 40 
 7.5 cm Leicht Geschütz 40

Література 
 Gander, Terry and Chamberlain, Peter. Weapons of the Third Reich: An Encyclopedic Survey of All Small Arms, Artillery and Special Weapons of the German Land Forces 1939—1945. New York: Doubleday, 1979 ISBN 0-385-15090-3
 Engelmann, Joachim and Scheibert, Horst. Deutsche Artillerie 1934—1945: Eine Dokumentation in Text, Skizzen und Bildern: Ausrüstung, Gliederung, Ausbildung, Führung, Einsatz. Limburg/Lahn, Germany: C. A. Starke, 1974
 Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997 ISBN 1-85367-480-X
Terry Gander, Peter Chamberlain: Enzyklopädie deutscher Waffen 1939—1945. 2. Auflage. Spezialausgabe. Motorbuchverlag, Stuttgart 2006, ISBN 3-613-02481-0.
 Joachim Engelmann: Das Buch der Artillerie. 1939—1945. Lizenzausgabe. Edition Dörfler im Nebel-Verlag, Eggolsheim 2004, ISBN 3-89555-179-1

Примітки 

Артилерія Другої світової війни
Гармати Німеччини
Безвідкатні гармати
Артилерія калібру 75 мм